Влади́мир Со́болев:
 Соболев, Владимир Васильевич (1890—1914) — участник Первой мировой войны, кавалер Ордена Святого Георгия 4-й степени.
 Соболев, Владимир Евгеньевич (1874—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Соболев, Владимир Михайлович (1924—2010) — советский партийный деятель и дипломат.
 Соболев, Владимир Степанович (1908—1982) — советский учёный-геолог, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Соболев, Владимир Юрьевич (род. 1991) — российский футболист.